Fernandez steht für:

 Fernández (Santiago del Estero), Hauptstadt des Departamento Robles, Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Fernández (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay
 Fernandez et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Fernández (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort